Rádio Princesa (Porto Alegre) - emissora de rádio brasileira sediada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul
 Rádio Princesa da Serra — emissora de rádio brasileira sediada em Itabaiana, Sergipe
 Princesa FM (Lages) — emissora de rádio brasileira sediadas em Lages, Santa Catarina

Princesa